Астана — столиця Казахстану.
 Астана — міжнародний аеропорт міста Астана в Казахстані.
 Астана — казахстанський професіональний футбольний клуб з однойменного міста.
 Астана  — мусульманське священне поховання або місце, де раніше знаходився мавзолей мусульманського  святого (авлія).